Waldo Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Waldo Township du comté de Livingston dans l'Illinois.
  du comté de Russell dans le Kansas.
  du comté de Marion dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships